Río Mayo steht für:

Flüsse:
 Río Mayo (Río Huallaga), Zufluss des Río Huallaga in Peru
 Oberlauf des Río Chinchipe in Ecuador
 Río Mayo (Río Patía), Nebenfluss des Río Patía in Kolumbien
 Río Mayo (Sonora), Fluss in Mexiko

Orte:
 Río Mayo (Chubut), Ort in Argentinien